Angelókastro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Angelókastro (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Angelókastro (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Ákra Taxiárchis, udde, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar